Уильям Дин: Уильям Патрик Дин — генерал-губернатор Австралии.
 Уильям Дин (1317—1358) — средневековый английский хронист, монах из Рочестера.
 Дин, Уильям Фриш (1899—1981) — генерал-майор вооружённых сил США.
 Уильям Генри Дин — британский ватерполист, олимпийский чемпион 1920 года